Светлина (  — свет) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Светлина — село в Бургасской области.
 Светлина — село в общине Димитровград Хасковской области.
 Светлина — село в общине Тополовград Хасковской области.

См. также 
 Свет (значения)